Golossow ist der Familienname folgender Personen: